Misko Antisin, né le  à Vancouver en Colombie-Britannique au Canada, est un joueur professionnel suisso-canadien de hockey sur glace qui évolue en position de centre.

Carrière

Statistiques en tant que joueur 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1980-1981 ||  || LHCB
| 17 || 5 || 10 || 15 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 1981-1982 ||  || LHCB
| - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 1982-1983 ||  Buckaroos de Kelowna || LHCB
| 43 || 9 || 31 || 40 || 164 || - || - || - || - || - 
|-
| 1983-1984 || Cougars de Victoria || LHOu
| 47 || 7 || 12 || 19 || 129 || - || - || - || - || -  
|-
| 1984-1985 || Cougars de Victoria || LHOu
| 63 || 33 || 43 || 76 || 166 || - || - || - || - || -  
|-
| 1985-1986 || Zürcher SC || LNA
| 32 || 13 || 7 || 20 || 92 || - || - || - || - || -  
|-
| 1986-1987 || HC Ambrì-Piotta || LNA
| 30 || 14 || 13 || 27 || 61 || 5 || 1 || 0 || 1 || 8  
|-
| 1987-1988 || HC Ambrì-Piotta || LNA
| 15 || 6 || 5 || 11 || 30 || 6 || 2 || 1 || 3 || 18  
|-
| 1988-1989 || HC Ambrì-Piotta || LNA
| 36 || 12 || 15 || 27 || 78 || 6 || 2 || 0 || 2 || 28
|-
| 1989-1990 || HC Ambrì-Piotta || LNA
| 34 || 4 || 9 || 23 || 78 || 2 || 0 || 0 || 0 || 11
|-
| 1990-1991 || EV Zoug || LNA
| 36 || 9 || 9 || 18 || 65 || 3 || 0 || 0 || 0 || 20 
|-
| 1991-1992 || EV Zoug || LNA
| 35 || 23 || 15 || 38 || 75 || 5 || 1 || 4 || 5 || 6 
|-
| 1992-1993 || EV Zoug || LNA
| 32 || 18 || 24 || 42 || 54 || 4 || 1 || 0 || 1 || 6  
|-
| 1993-1994 || EV Zoug || LNA
| 34 || 18 || 19 || 37 || 56 || 7 || 3 || 5 || 8 || 12  
|-
| 1994-1995 || EV Zoug || LNA
| 32 || 14 || 28 || 42 || 32 || 11 || 5 || 13 || 18 || 33  
|-
| 1995-1996 || EV Zoug || LNA
| 35 || 16 || 19 || 35 || 40 || 9 || 4 || 5 || 9 || 22
|-
| 1996-1997 || EV Zoug || LNA
| 42 || 8 || 25 || 33 || 70 || 10 || 1 || 2 || 3 || 14
|-
| 1997-1998 || EV Zoug || LNA
| 39 || 18 || 18 || 36 || 72 || 19 || 6 || 13 || 19 || 53
|-
| 1998-1999 || HC Lugano || LNA
| 41 || 9 || 15 || 24 || 71 || 16 || 7 || 5 || 12 || 26
|-
| 1999-2000 || HC Lugano || LNA
| 36 || 7 || 10 || 17 || 28 || 14 || 2 || 5 || 7 || 16
|-
| 2000-2001 || HC Lugano || LNA
| 38 || 3 || 8 || 11 || 82 || 16 || 1 || 1 || 2 || 37
|-
| 2001-2002 || Genève-Servette HC || LNB
| 35 || 7 || 15 || 22 || 74 || 13 || 4 || 3 || 7 || 28
|-
| 2002-2003 || Genève-Servette HC || LNA
| 15 || 0 || 1 || 1 || 38 || - || - || - || - || - 
|-
| 2002-2003 || Lausanne HC || LNA
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|colspan="3"|
|colspan="5"|
|colspan="5"|
|-
| 2005-2006 || Regals de Powell River || 
| 4 || 3 || 8 || 11 || 25 || 6 || 2 || 14 || 16 || 18
|-
|colspan="3"|
|colspan="5"|
|colspan="5"|
|-
| 2011-2012 || Flyers de Fort St. John || 
| 2 || 0 || 2 || 2 || 4 || - || - || - || - || -

| 563 || 192 || 240 || 442 || 1022 || 133 || 36 || 54 || 90 || 310

Statistiques en tant qu'entraîneur 

|-
| 2019-2020 || EHC Winterthour || SL || 44 || 10 || 33 || 1 || -  || Non qualifiée

Notes et références

Lien externe
 http://www.allancup.ca/PowellRiver2006.htm - Site de la coupe Allan

Naissance en juillet 1964
Naissance à Vancouver
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du ZSC Lions
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du Lausanne HC
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Lugano
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Attaquant de hockey sur glace